

Дани сећања 

320-е пне.